Бу́кин (Бу́кина) — русская фамилия. Образована от прозвища бука — пугало, нелюдимый человек. Ранние упоминания: Пров Бука, крестьянин, Новгород, 1498 год; Борис Букин, княжеский сокольник, 1534 год.

Известные носители 

 Букин, Алексей Петрович (1944—1991) — советский художник-мультипликатор.
 Букин, Андрей Анатольевич (род. 1957) — советский фигурист.
 Букин, Валентин Павлович (1942—2015) — актёр.
 
 Букин, Виктор Валерьевич (род. 1964) — российский государственный деятель.
 Букин, Владимир Валентинович (1950—2018) — российский оперный певец.
 Букин, Вячеслав Иванович (1946—2014) — советский и российский учёный-химик, педагог.
 Букин, Иван Андреевич (род. 1993) — российский фигурист.
 
 
 
 Букин, Танаткан Ахметович (род. 1967) — российский сидячий волейболист.

 Букина, Екатерина Борисовна (род. 1987) — российская спортсменка (вольная борьба).

См. также 
 Букино

Примечания